José Heredia ist der Name folgender Personen: 

* José Heredia Jiménez (* 1951), spanischer Fußballspieler 
 José Cayetano Heredia (1797–1861), peruanischer Mediziner
 José Francisco Heredia (1776–1820), kubanischer Jurist und Schriftsteller 
 José Luis Sáenz de Heredia (1911–1992), spanischer Regisseur und Drehbuchautor
 José María Heredia (1803–1839), kubanischer Schriftsteller
 José-Maria de Heredia (1842–1905), französischer Schriftsteller spanischer Herkunft